Кубок Тото 2004–2005 — 21-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 12 команд прем'єр-ліги поділені на дві групи, з яких по 2 команди проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вчетверте переможцем турніру став Хапоель (Петах-Тіква).

Груповий етап 
Матчі пройшли з 6 серпня по 15 грудня 2004 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 січня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 січня 2005

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 лютого 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на rsssf  

2004–2005
2004 у футболі
2005 у футболі
2004 в Ізраїлі
2005 в Ізраїлі